Beata Mikołajczyk (1985-), kayakiste polonaise ;
 Stanisław Mikołajczyk (1901-1966), homme politique polonais.